Juana de Castilla puede referirse a:

Juana de Castilla, conocida como la Beltraneja, reina de jure de Castilla, hija de Enrique IV.
Juana de Castilla, conocida como la loca, reina de Castilla y madre de Carlos I de España.
 Juana de Castilla, ópera de Luis Baca.